Festes: per la festa menorquina vegeu Jaleo
 Gastronomia: per les postres vegeu Jaleo (gastronomia)
 Política: per l'organització juvenil vegeu Jaleo!!!